Onderdistrict in Indonesië
 Kertanegara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
Kertanegara (Haurgeulis), een plaats in het regentschap Indramayu van de provincie West-Java
Kertanegara (Kertanegara), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
Kertanegara (Madang Suku II), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu van de provincie Zuid-Sumatra